Mesodon zaletus är en snäckart som först beskrevs av A. Binney 1837.  Mesodon zaletus ingår i släktet Mesodon och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
zaletus